Osoby o tym nazwisku:
 Ivan Runje – chorwacki piłkarz
 Vedran Runje – chorwacki piłkarz